Mettberg bezeichnet:

 Mettberg (Kierspe), eine Ortschaft auf dem Gebiet von Kierspe
 Mettberg (Sprockhövel), eine Ortschaft in Sprockhövel
 Mettberg (Wipperfürth), eine Hofschaft in Wipperfürth